Здание Петербургского международного коммерческого банка — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Ильинка, дом № 9, стр. 1, построенное в 1911 году.

История 

 Улица Ильинка, дом № 9, стр. 1 — Здание Петербургского международного коммерческого банка (1910—1911, архитектор А. Э. Эрихсон). Здание представляет собой интересный пример московского неоклассицизма, в котором отразилось зарождение новых тенденций в архитектуре XX века — конструктивизма и функционализма.

Архитектура 
В здании 5 этажей. Два здания (с зданием Азовско-Донского коммерческого банка), соединенные между собой боковыми фасадами, визуально формируют собой единый комплекс.

Использование 
 Петербургский международный коммерческий банк;
 Наркомат финансов СССР;
 ныне — Министерство финансов РФ.

Исторические фотографии

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 37.

Примечания

Ссылки 
 Санкт-Петербургский международный коммерческий банк // Ул. Ильинка, д. 9 с1 
 Карты Яндекс  — улица Ильинка, 9с1

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1911 году в Москве